Sale může být:

zeměpisný název
 Sale (Greater Manchester) – město v Anglii
 Sale (Victoria) – město v Austrálii
 Sale (Piemont) – obec v Itálii

příjmení osob
 Chris Sale (* 1989) – americký baseballista
 Robert Henry Sale (1782–1845) – britský vojevůdce
 Tommy Sale (1910–1990) – anglický fotbalista

Externí odkazy